Эммануэль Боатенг:
 Боатенг, Эммануэль (род. 1994) — ганский футболист, вингер.
 Боатенг, Эммануэль (род. 1996) — ганский футболист, нападающий.
 Боатенг, Эммануэль (род. 1997) — ганский футболист, полузащитник.